Шесть секретных учений () — один из семи классических китайских военных трактатов. Автором наставлений, содержащихся в данном трактате, считается китайский стратег периода Чжоу Цзян Цзыя (), также известный как Тайгун (), который жил в XI веке до нашей эры. Текст построен в виде наставлений, которые Цзян Цзыя адресует правителю династии Чжоу Вэнь-Вану, целью которого является свержение династии Шан. Среди рассматриваемых тем не только вопросы, связанные с ведением военных действий, но и с эффективным государственным управлением.

Начиная с династии Сун (960—1279), трактат рассматривался как подделка, которая не могла быть написана до конца Ханьской эпохи. С открытием бамбуковых текстов Иньцюэшань (1972) и Динсянь (1973) эта концепция была опровергнута многочисленными цитатами, доказывающими существование глав «Лю тао» уже в династию Хань (206 до н. э.—220 н. э.). Современными исследователями трактат датируется периодом Сражающихся царств, однако есть мнение, что он мог основываться на более древних учениях.

Содержание 
 Гражданская стратегия (). Рассмотрены вопросы государственной политики, направленной на усиление государства, его вооружённых сил и обороноспособности. Подчёркивается необходимость сильной экономики.
 Военная стратегия (). Указывается, что более предпочтительной является та победа, которая одержана без боя. Для этого необходимо оказывать воздействие на противника мирными методами.
 Стратегия дракона (). В данной главе обсуждается, главным образом, военная организация и дисциплина. Важную роль здесь играют личные качества командующих.
 Стратегия тигра (). Здесь рассматривается военная техника, различные аспекты тактики и командования.
 Стратегия леопарда (). В данной главе уделено внимание зависимости тактики от рельефа местности.
 Стратегия собаки (). Рассматривается ряд разнообразных вопросов, основное внимание уделяется трём родам войск — воинам на боевых колесницах, пехоте и коннице, их особенностям и взаимодействию друг с другом.

Литература

Ссылки 
 Шесть секретных учений Тай-гуна.

Военные трактаты Китая